Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.
Анджелік Кербер виграла титул, у фіналі перемігши Ану Іванович з рахунком  6–4, 7–6(8–6).

Сіяні гравчині 
Анджелік Кербер отримала вайлд-кард уже після формування початкової сітки. Спочатку вайлд-кард була отримала Ліза-Марія Мозер.
Кербер дали перший номер посіву, але розмістили в нижній частині сітки, кілька сіяних вимушені були зміститись з початкового положення, для того, щоб розмістити запізніле входження Кербер.

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
|RD1=Півфінали
|RD2=Фінал

|team-width=175

|RD1-seed1=
|RD1-team1= Штефані Феґеле
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=3
|RD1-team2= Ана Іванович
|RD1-score2-1=6|RD1-score2-2=6|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Карла Суарес Наварро
|RD1-score3-1=2
|RD1-score3-2=0
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=<small>1/WC
|RD1-team4= Анджелік Кербер|RD1-score4-1=6|RD1-score4-2=6|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=3
|RD2-team1= Ана Іванович
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=66
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=<small>1/WC
|RD2-team2= Анджелік Кербер|RD2-score2-1=6|RD2-score2-2=78|RD2-score2-3=
}}

 Верхня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Марина Заневська

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Generali Ladies Linz, одиночний розряд
2013
Generali Ladies Linz, одиночний розряд